Талалах — топоним в России.

 Талалах — озеро, Красноярский край, координаты 72°24’с. ш. 109°27’в. д..
 Талалах — озеро,  Красноярский край, координаты  72°46'с.ш. 109°16'в.д. .
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°53’с. ш. 142°01’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°31’с. ш. 117°18’в. д..
 Талалах — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°12’с. ш. 116°30’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°55’с. ш. 123°36’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°12’с. ш. 151°46’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°13’с. ш. 146°50’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°48’с. ш. 146°16’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°53’с. ш. 152°09’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°37’с. ш. 156°51’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°17’с. ш. 156°03’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°01’с. ш. 156°22’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°26’с. ш. 155°28’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°45’с. ш. 153°18’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°14’с. ш. 150°32’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 75°34’с. ш. 144°38’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°16’с. ш. 154°40’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°16’с. ш. 150°33’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°30’с. ш. 118°43’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°18’с. ш. 123°15’в. д..
 Талалах — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 67°51’с. ш. 130°14’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°50’с. ш. 130°27’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°45’с. ш. 133°41’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°19’с. ш. 135°44’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°53’с. ш. 133°01’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 64°10’с. ш. 141°16’в. д..
 Талалах — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 71°27’с. ш. 146°15’в. д..
 Талалах — остров, Республика Саха (Якутия), координаты 68°34’с. ш. 134°39’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°39’с. ш. 146°35’в. д..
 Талалах — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 70°48’с. ш. 145°05’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°09’с. ш. 139°25’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°10’с. ш. 142°40’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°15’с. ш. 145°13’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°10’с. ш. 147°10’в. д..
 Талалах — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 68°41’с. ш. 151°44’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°10’с. ш. 152°16’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°52’с. ш. 153°01’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°17’с. ш. 145°11’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 64°47’с. ш. 139°53’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°42’с. ш. 136°06’в. д..
 Талалах — ручей, Республика Саха (Якутия), координаты 66°38’с. ш. 134°22’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°37’с. ш. 134°50’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°23’с. ш. 150°41’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°36’с. ш. 150°08’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°39’с. ш. 151°42’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°29’с. ш. 152°14’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 64°31’с. ш. 143°33’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°07’с. ш. 124°25’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°08’с. ш. 151°14’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°44’с. ш. 151°54’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 71°09’с. ш. 126°12’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°28’с. ш. 132°13’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°55’с. ш. 132°05’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 71°34’с. ш. 126°13’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°47’с. ш. 135°57’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 64°33’с. ш. 141°40’в. д..
 Талалах — река, Чукотский АО, координаты 65°25’с. ш. 160°14’в. д.
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°36’с. ш. 120°45’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°06’с. ш. 131°42’в. д..
 Талалах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°42’с. ш. 121°30’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°08’с. ш. 130°27’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°06’с. ш. 124°58’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°46’с. ш. 137°49’в. д..
 Талалах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°13’с. ш. 143°15’в. д..
 Талалах 1-е — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°38’с. ш. 152°45’в. д..
 Талалах 2-е — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°34’с. ш. 150°03’в. д..
 Талалах 2-й — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°43’с. ш. 153°16’в. д..
 Талалах 2-й — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°09’с. ш. 154°17’в. д..
 Талалах 3-е — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°07’с. ш. 151°11’в. д..

Примечания